Capriccio est un terme italien qui peut faire référence à :
 Capriccio, une forme musicale donnant son nom à des pièces composées sous cette forme ;
 Capriccio, un type de peinture de paysage ;
 Capriccio, un terme employé en critique littéraire pour exprimer la liberté prise par l'écrivain humoristique.
 Capricci, une société française d'édition et de production créée en 1999.

Œuvres
Capriccio''', œuvre pour piano de Mili Balakirev (1902).Capriccio, opéra allemand de Richard Strauss, livret de Clemens Krauss et du compositeur, créé en 1942.Capricci, un film italien de Carmelo Bene sorti en 1969.

 Voir aussi 

 
 A capriccio, est un tempo, qui veut dire librement ;
 Capriccio Stravagante, ensemble de musique baroque ;
 Liste de caprices et capricci en musique ;
 Los caprichos, une série de 80 gravures du peintre espagnol Francisco de Goya ;
 Prinzessin Brambilla : Ein Capriccio nach Jakob Callot'', roman allemand de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Homonymie de titre